Bowenia är ett släkte av kärlväxter. Bowenia ingår i familjen Stangeriaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Bowenia